Intelmann ist ein baltischer Familienname, Namensträger sind:
 Berend Intelmann, deutscher Musiker, Komponist und Produzent
 Tiina Intelmann (1963), estnische Diplomatin und Botschafterin